Temple Bar kan henvise til følgende områder

 Temple Bar (London)
 Temple Bar (Dublin)